Ottawa County je název čtyř okresů ve Spojených státech amerických:
 Ottawa County (Kansas) – okres státu Kansas
 Ottawa County (Michigan) – okres státu Michigan
 Ottawa County (Ohio) – okres státu Ohio
 Ottawa County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma